

Patronymie 
 Lettie Oosthoek, (1937-), actrice néerlandaise
 Peter Oosthoek, (1934-2015), acteur et réalisateur néerlandais